A Dr. Dimenzi-naci (eredeti cím: Dr. Dimensionpants) 2014 és 2015 között futott kanadai flash animációs vígjátéksorozat, amelyet Brad Peyton alkotott.

Kanadában a Teletoon mutatta be, Magyarországon a Cartoon Network mutatta be 2014. október 27-én.

A sorozat a Kyle Lypton nevű iskolásról szól, aki csodanadrágjában járja a dimenziókat Phillippel, az egyszarvúval, hogy legyőzze a gonoszokat. Emellett a magán-, családi és sulis élet nehézségeivel is meg kell birkóznia.

Szereplők 
 Kyle Lipton / Dr. Dimenzi-naci – Egy átlagos srác, aki a Philliptől kapott nadrágban menti meg a várost.

 Phillip – Egy egyszarvú, aki megtanítja Kyle-t arra hogyan bánjon a nacija erejével, amit ő adott neki. Teljes neve: Unikroni Philippóniusz.

 Amanda – Kyle húga, egy zseni, aki blogot vezet.

 Agytröszt – Egy óriási fejű, kék gonosztevő.

 Üvegfej – Egy üvegfejű gonosztevő.

 Rebecca – Üvegfej lánya, akibe Kyle szerelmes.

 Liz – Flegma lány az iskolából, szerelmes Kyle-ba.

 Termikornis – Egy hatalmas, átváltozásra képes, egyszarvú alakú robot, akinek feladata, hogy bármi áron megvédje a dimenzi-nacit (magát a nadrágot).

Szereposztás

Magyar változat 
A szinkront a Turner Broadcasting System megbízásából az SDI Media Hungary készítette.

Magyar szöveg: Borsiczky Péter

Hangmérnök: Kállai Roland

Vágó: Kránitz Bence

Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa

Szinkronrendező: Csere Ágnes

Produkciós vezető: Németh Napsugár

Felolvasó: Bognár Tamás

További magyar hangok

 Bogdán Gergő – Timothy
 Endrédi Máté – Host
 Gáspár Kata – Dr. Dimenzi-szoknya
 Jánosi Ferenc – Autós
 Kapácsy Miklós – ifjabb Yoop
 Markovics Tamás – Paul
 Némedi Mari – Könyvtáros
 Németh Kriszta – Gina
 Sarádi Zsolt – Dr. Dimenzi-zokni
 Seszták Szabolcs – Jim
 Szabó Máté – Trotter
 Vass Gábor – 94-es csatlós, Termikornis, Yoopkirály
 Vida Péter

Évadáttekintés

Epizódok

Jegyzetek

További információk 

Kanadai flash animációs sorozatok
A Teletoon saját gyártású műsorai
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós akciósorozatok
2014-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2015-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok